Palladio – scultura fatta da Atena per l'amica Pallade. Per successiva estensione, talismano la cui presenza protegge una città

Persone
 Palladio – figlio dell'imperatore Petronio Massimo
 Andrea Palladio – architetto italiano
 San Palladio – vescovo in Irlanda
 Palladio di Galazia – vescovo e agiografo del V secolo
 Palladio di Raziaria – vescovo del IV secolo
 San Palladio – vescovo di Auxerre
 San Palladio – vescovo di Embrun nel VI secolo
 Rutilio Tauro Emiliano Palladio – autore latino del IV secolo
 Giunio Quarto Palladio – prefetto del pretorio del V secolo

Altro 
 Palladio – film del 2019 di Giacomo Gatti
 Palladio – elemento chimico
 Palladio – tribunale dell'antica Atene
 Palladio – traghetto della Siremar
 Palladion – libro del 1985 dello scrittore italiano Valerio Massimo Manfredi
 Palladio – composizione di Karl Jenkins
 Palladio Dallavia – autobus prodotto da iveco
 Andrea Palladio – centrale termoelettrica dell'Enel
 Città del Palladio – città italiana (Vicenza)

Pagine correlate 
 Pallade